Guzów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Guzów, village du powiat de Szydłowiec
 Guzów, village du powiat de Żyrardów 
dans la voïvodie de Lubusz
 Guzów, village